Slovo Marina nebo též Marína, odvozené z latinského mare („moře“), může mít různé významy:

 Marina (Chorvatsko) – občina v Chorvatsku
 Marina (Kalifornie) – město v Kalifornii
 marina (jachting) – přístav pro jachty
 marina (malířství) – obraz s tematikou moře
 marína, námořnictvo – námořní síly určitého státu
 Marina (jméno) – ženské jméno
 marina (rod) – rod rostlin z čeledi bobovité
 Marína (píseň) – populární píseň z přelomu 50. a 60. let, kterou složil v roce 1959 italsko-belgický zpěvák Rocco Granata a s českým textem Vladimíra Dvořáka zpíval Milan Chladil.
 Marina (planetka) – planetka č. 1202, objevená roku 1931
 Flavia Marina (10. února 403 – 3. srpna 449) – dcera východořímského císaře Arcadia a jeho ženy Aelie Eudoxie
 Marína (báseň) – romatická báseň slovenského básníka Andreje Sládkoviče.

Reference